Patrick Vieira (* 23. června 1976, Dakar, Senegal) je bývalý francouzský fotbalista a reprezentant senegalského původu. Pelé ho roku 2004 zařadil mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů.

Po skončení hráčské kariéry se dal na trenérskou dráhu, naposledy byl od léta 2021 do března 2023 trenérem anglického Crystal Palace.

Přestupy 
 z AC Milán do Arsenal FC za 5 350 000 eur
 z Arsenal FC do Juventusu Turín za 20 000 000 eur
 z Juventusu Turín do Interu Milán za 9 500 000 eur
 z Interu Milán do Manchester City FC zadarmo

Statistika

Úspěchy

Klubové 
 3× vítěz anglické ligy (1997/98, 2001/02, 2003/04)
 4× vítěz italské ligy (1995/96, 2006/07, 2007/08, 2008/09)
 5× vítěz anglického poháru (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2010/11)
 2× vítěz italského superpoháru (2006, 2008)
 4× vítěz anglického superpoháru (1998, 1999, 2002, 2004)

Reprezentační 
 3× na MS (1998 - zlato, 2002, 2006 - stříbro)
 3× na ME (2000 - zlato 2004, 2008)
 1× na ME 21 (1996 - bronz)
 1× na konfederačním poháru (2001 - zlato)
 1× na OH (1996)

Individuální ocenění 
 francouzský fotbalista roku - (2001)
 člen FIFA 100
 nejlepší střelec konfederačního poháru (2001)

Ostatní ocenění 
 Řád čestné legie (1998)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil trenéra na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National Football Teams.com 
 Profil hráče – reprezentační statistiky v A-mužstvu, eu-football.info 

Francouzští fotbalisté
Francouzští fotbaloví reprezentanti
Francouzští fotbaloví trenéři
Mistři světa ve fotbale
Mistři Evropy ve fotbale
Fotbalisté AS Cannes
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Arsenal FC
Fotbalisté Juventusu Turín
Fotbalisté Interu Milán
Fotbalisté Manchesteru City
Muži
Vítězové Konfederačního poháru FIFA
Narození 23. června
Žijící lidé
Narození v Dakaru
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2008
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2006
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2004
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2002
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2000
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1998